De dioses y hombres es un thriller sobrenatural de Miguel Puente ambientado en Madrid, que ahonda en la mitología sumerio-acadia y en el libro de Enoch. Ha sido publicada bajo el sello digital Scyla Ebooks.

Sinopsis 
Lucas vive en Madrid como una persona común y corriente, pero en realidad es un dios sumerio, un demonio grigori que vive oculto entre los hombres. No tiene moral ni principios, y sólo obedecen sus necesidades más elementales. 

Martín es esquizofrénico y ve parásitos en las personas. Es consciente de su condición, sigue un tratamiento, y aunque sabe que jamás podrá curarse, tiene la esperanza de que ignorando sus visiones pueda llegar a ser normal. 

Jorge es un veterano inspector de policía que cree haberlo visto todo. No hay muerte que lo impresione, por macabra que sea. 

Eva trabaja en una inmobiliaria. Tuvo que huir de Barcelona, de su antiguo novio que la maltrataba y de sí misma. Cree que olvidando el pasado lo acabará borrando y se ha dado una nueva oportunidad en Madrid, donde conoce a Lucas… 

Ninguno de ellos sabe que sus vidas se cruzarán de forma dramática, brutal e irreversible.Como movida por un hilo demoníaco, la realidad se confundirá con las pesadillas más monstruosas. Nada volverá a ser como antes y todos perderán. Porque todos tienen algo más que perder.

Referencias

Enlaces externos 
 Ficha en Scyla.

Novelas fantásticas